Sabbadin ist der Familienname von:
 Alfredo Sabbadin (1936–2016), italienischer Radrennfahrer
 Arturo Sabbadin (* 1939), italienischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Sabbadino
 Sabbadini